Змагання з плавання на 100 метрів брасом серед жінок на Олімпіаді 2016 року відбулися 7 і 8 серпня на Олімпійському водному стадіоні. Попередньою олімпійською чемпіонкою в цій дисципліні була литовська плавчиня Рута Мейлутіте.

Призери

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань 
Час місцевий (UTC−3)

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

100 метрів брасом (жінки)